Alessandro Pirzio Biroli – generale, schermidore e criminale di guerra italiano
 Carlo Pirzio Biroli – militare e partigiano italiano
 Luigi Nelson Pirzio Biroli – generale e dirigente sportivo italiano
 Marianella Pirzio Biroli Sclavi – etnografa, attivista e accademica italiana